Виллафранкский ярус (серия, ; виллафранк) — геологический ярус Северной Италии, относящийся к верхнему плиоцену и нижнему плейстоцену . Впервые выделен Лоренцо Парето в 1865 году в его статье Sur les subdivisions que l’on pourrait établier dans les terrains tertiairesde l’Appennin septentrional.

Название происходит от серии отложений, изученных в окрестностях итальянской коммуны Виллафранка д'Асти (Villafranca d’Asti) близ Турина.

Характеризуется содержащейся в отложениях фауной: последними мастодонтами (например, тетралофодон, или Tetralophodon arvernensis), сосуществующими с первыми слонами (южный слон, или Elephas meridionalis), и появлением в Европе примитивной лошади (лошадь Стенона, или Equus stenonis).

В 1948 году специальная комиссия Международного геологического конгресса, проходившего в Лондоне, рекомендовала установить границу между плиоценом и плейстоценом с помощью калабрийского и виллафранкского (как континентального аналога калабрийского) ярусов. Предлагалось включить калабрийский и виллафранкский ярус в нижний плейстоцен в качестве нижней границы. В дальнейшем (1983—1984), из-за несоответствия между двумя ярусами (в частности, наличие виллафранкской фауны в докалабрийское время) было решено не связывать виллафранк с границей плейстоцена. Неоднозначность формулировки границы эпох (в том числе использование яруса в её качестве с 1948 по 1983 годы) привела к сложностям в определении того, к какой же эпохе относится виллафранк.

Литература 
 Pareto L. Sur les subdivisions que l’on pourrait etablir dans les terrains Tertiaires de l’Apennin septentrional. Bull. Soc. Géol. France. 22: 210—277, 1865.
 F. Clark Howell, "The Villafranchian and Human Origins, " Science, vol.130, 1959, p. 833
 Azzaroli, A. 1977. The Villafranchian Stage in Italy and the Plio-Pleistocene boundary. Giorn. Geol., 41, 61-79
 Ambrosetti P., Azzaroli A., Bonadonna F.P., Follieri M., 1972. A scheme of Pleistocene chronology for the Tyrrhenian side of central Italy. Bollettino della Società Geologica Italiana, 91, 169—184
 King, W.B.R. and Oakley, K.P. 1949. Definition of the Pliocene-Pleistocene boundary. Nature, 163: 186—187.

Геологические ярусы
Плейстоцен
Плиоцен